Michael Lacey ist der Name folgender Personen:

 Michael Pearse Lacey (1916–2014), kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Toronto, siehe Pearse Lacey
* Michael T. Lacey (* 1959), US-amerikanischer Mathematiker und Hochschullehrer